Le terme Seals de San Francisco (ou San Francisco Seals en anglais) désigne notamment :
 Les Seals de San Francisco (baseball), une ancienne franchise de baseball ayant évolué dans la Ligue de la côte du Pacifique de 1903 à 1957 ;
 Les Seals de San Francisco (hockey sur glace), une ancienne franchise de hockey sur glace ayant évolué dans la Western Hockey League de 1961 à 1967 avant d'entrer dans la Ligue nationale de hockey à l'automne 1967 sous le nom de Golden Seals de la Californie ;
 Les Seals de San Francisco (soccer), une ancienne franchise de soccer ayant évolué de 1992 à 2000 avant de reprendre ses activités en 2006.